Pingdu bezeichnet:

 Pingdu (平度市), Stadt im Verwaltungsgebiet von Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong
 Pingdu (Anfu) (平都镇), Großgemeinde im Kreis Anfu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Pingdu (Qingyuan) (屏都街道), Straßenviertel im Kreis Qingyuan in der chinesischen Provinz Zhejiang